pismo linearne A – starożytne pismo kreteńskie 
 pismo linearne B – starożytne pismo mykeńskie